Јован Стефановић је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Боље је умети || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1972. || Просјаци и синови (ТВ серија) || Стражар на мосту
|-
| 1972. || Хармоника (ТВ филм) || Ђуро, милиционер
|-
| 1973. || Живјети од љубави || Пијани тип у кафићу (као Јоцо Стефановић)
|-
| 1973. || Размеђа || Марко - Циганин
|-
| 1974. || У регистратури || /
|-
| 1974. || Депс || Илија
|-
| 1974. || Представа „Хамлета“ у Мрдуши Доњој || Полицијски инспектор
|-
| 1975. || Доктор Младен || Јово (као Јово Стефановић)
|-
| 1975. || Грунтовчани (ТВ серија) || Накупац кошара
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573. || Тахијев војник
|-
| 1975. || У времену раста (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Избавитељ || Полицајац
|-
| 1977. || Марија (ТВ серија) || Клотз
|-
| 1977. || Пуцањ || Сусед
|-
| 1977. || Никола Тесла (ТВ серија) || Карташ
|-
| 1978. || Посљедњи подвиг диверзанта Облака || Допуђа
|-
| 1979. || Ано домини 1573 (ТВ серија)|| /
|-
| 1979. || Живи били па видјели || /
|-
| 1979. || Повратак || Жандар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1981. || Вело мисто (ТВ серија) || /
|-
| 1981. || Јеленко || /
|-
| 1982. || Смоговци (ТВ серија) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || /
|-
| 1984. || Мала пљачка влака || Војник у пратњи царског инспектора (као Јоцо Стефановић)
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак (ТВ серија) || Циган са запрежним колима
|}

Спољашње везе 
 

Хрватски глумци
Југословенски глумци